Alain Bancquart (1934 - 2022), un compositeur français
 Marie-Claire Bancquart (1932 - 2019), une essayiste, poète, romancière et critique littéraire française